Попис становништва општине Ровињ по насељеним мјестима, 1991. године

 површина: 291 -{km²}-
 бр. становника: 19.727
 бр. насељених мјеста: 58

Национални састав по насељеним мјестима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

Релативна етничка већина:

без етничке већине:
(2)

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" style="background: bgcolor="#F28500" | Национални састав становништва општине Ровињ, по насељеним мјестима, према попису из 1991.
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | насељено мјесто|style="background: bgcolor="#FFFF00" | укупно 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | Хрвати|style="background: bgcolor="#FF0000" | Срби
|style="background: bgcolor="#C71585" | Југословени|style="background: bgcolor="#CC7722" | остали 
 |-
| rowspan="1" | Бале
|885 
|363
|9
|22
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 491
|-
| rowspan="1" | Балићи I (дио нас. мјеста)
|72 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 46
|0
|0
|26
|-
| rowspan="1" | Барат
|93
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 57
|0
|0
|36
|-
| rowspan="1" | Бенчићи
|148
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 119
|1
|0
|28
|-
| rowspan="1" | Брајковићи
|84
|37
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 47
|-
| rowspan="1" | Бубани
|51
|23
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 28
|-
| rowspan="1" | Бурићи
|93
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 71
|0
|0
|22
|-
| rowspan="1" | Вадедији
|49 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 30
|0
|0
|19
|-
| rowspan="1" | Видулини
|49
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 34
|0
|1
|14
|-
| rowspan="1" | Голаш 
|103
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 56
|0
|0
|47
|-
| rowspan="1" | Градишће
|63
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 39
|0
|0
|24
|-
| rowspan="1" | Гржини
|154
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 83
|1
|0
|70
|-
| rowspan="1" | Дебељухи 
|157
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 90
|0
|0
|67
|-
| rowspan="1" | Домијанићи
|119
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 65
|1
|0
|53
|-
| rowspan="1" | Дубравци
|13
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 9
|0
|0
|4
|-
| rowspan="1" | Жагрићи
|47
|18
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 29
|-
| rowspan="1" | Жмињ
|676
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 436
|4
|5
|231
|-
| rowspan="1" | Жунтићи
|20
|8
|2
|0
|style="background: bgcolor="#FFBF00" | 10
|-
| rowspan="1" | Зеци
|44
|20
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 24
|-
| rowspan="1" | Јурал
|12
|style="background: bgcolor="#ADD8E6" | 6
|0
|0
|style="background: bgcolor="#FFBF00" | 6
|-
| rowspan="1" | Јурићи
|118
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 88
|0
|2
|28
|-
| rowspan="1" | Канфанар
|535 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 363
|3
|1
|168
|-
| rowspan="1" | Карловићи
|52 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 33
|1
|2
|16
|-
| rowspan="1" | Климни
|94
|32
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 62
|-
| rowspan="1" | Коренићи
|50
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 38
|0
|0
|12
|-
| rowspan="1" | Крајцар Брег
|52
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 29
|0
|0
|23
|-
| rowspan="1" | Кресини
|23
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 16
|0
|0
|7
|-
| rowspan="1" | Крижанци
|130
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 72
|0
|0
|58
|-	
| rowspan="1" | Крмед
|76
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 54
|1
|0
|21
|-
| rowspan="1" | Крничари 
|49
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 36
|0
|0
|13
|-
| rowspan="1" | Крцули
|133
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 95
|0
|0
|38
|-
| rowspan="1" | Кршанци
|94
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 66
|0
|0
|28
|-
| rowspan="1" | Курили
|24
|style="background: bgcolor="#ADD8E6" | 12
|0
|0
|style="background: bgcolor="#FFBF00" | 12
|-
| rowspan="1" | Лагињи
|118
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 71
|0
|0
|47
|-
| rowspan="1" | Ладићи 
|44
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 27
|0
|0
|17
|-
| rowspan="1" | Марићи
|131
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 75
|2
|1
|53
|-
| rowspan="1" | Маружини
|88
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 72
|0
|0
|16
|-
| rowspan="1" | Матијаши
|58
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 45
|0
|0
|13
|-
| rowspan="1" | Матоханци
|62 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 39
|0
|0
|23
|-
| rowspan="1" | Модрушани
|129 
|52
|0
|2
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 75
|-
| rowspan="1" | Мргани
|49
|15
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 34
|-
| rowspan="1" | Мужини
|105
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 83
|0
|0
|22
|-
| rowspan="1" | Окрети
|36
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 24
|1
|0
|11
|-
| rowspan="1" | Орбанићи
|92
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 89
|1
|0
|2
|-
| rowspan="1" | Памићи
|103
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 79
|0
|0
|24
|-
| rowspan="1" | Пифари
|35
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 25
|0
|0
|10
|-	
| rowspan="1" | Пркачини
|45
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 34
|0
|0
|11
|-
| rowspan="1" | Путини
|40
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 21
|4
|0
|15
|-
| rowspan="1" | Пуцићи 
|43
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 32
|0
|0
|11
|-
| rowspan="1" | Ровињ
| 12.910
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 7.136
|698
|371
| 4.705
|-
| rowspan="1" | Ровињско Село 
|649
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 433
|20
|12
|184
|-
| rowspan="1" | Рудани
|126
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 107
|0
|0
|19
|-
| rowspan="1" | Сошићи
|57
|16
|0
|0
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 41
|-
| rowspan="1" | Томишићи
|109 
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 65
|0
|0
|44
|-
| rowspan="1" | Цере
|147
|67
|0
|2
|style="background: bgcolor="#CC7722" | 78
|-	
| rowspan="1" | Червари
|42
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 32
|0
|0
|10
|-
| rowspan="1" | Шивати
|97
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 76
|0
|0
|21
|-
| rowspan="1" | Шорићи
|50
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 31
|0
|0
|19
|-
| rowspan="1" | укупно
| 19.727
|style="background: bgcolor="#4169E1" | 11.290  
|749 
|421 
| 7.267 
|}

Извори 
 ЦД-РОМ: Насеља и становништво РХ 1857—2001. године, Државни завод за статистику Републике Хрватске, Загреб, 2005.

Ровињ
Ровињ